

Географія

— село в Англії.
  — озеро в Уельсі.

Ла-Флеш — муніципалітет у Франції.
  — округ.
  — кантон.

Флеш — громада в кантоні Граубюнден

Люди 

  — гравець в американський футбол.
  — ізраїльський політик.
  — австрійський фехтувальник.
  — австро-угорський скрипаль.
  — міністр закордонних справ Люксембургу в 1980—1984 роках.
  — англійський футболіст.
  — автор тестів на прочитність.
  — американський розбійник XVIII століття.
  — американський гольфіст.
 Янош Флеш — угорський гросмейстер.

Наука та технології 
 , флеш-мультфільм, флеш-фільм, флеш-ролик, флеш-кліп, флеш-гра — види комп'ютерної анімації.
 Флеш-карта — компактний електронний носій інформації.
 Флеш-пам'ять — тип довготривалої комп'ютерної пам'яті.
 Флеш-фотоліз — спектроскопічний метод вивчення структури.
 Флеш-хроматографія — вид рідиннофазної хроматографії.
 USB-флеш-накопичувач — носій інформації, що використовує флеш-пам'ять.

Серіали, комікси 
 Флеш — персонаж коміксів компанії DC Comics.
 «Флеш» — американський телесеріал у 1990—1991 роках.
 «Флеш» — американський телесеріал, що стартував у 2014 році.
  — герой науково-фантастичних коміксів.
 Флеш Томпсон — герой коміксів про Людину-павука.
 Флешбек — відхилення від оповідання в минуле.
 Флешфорвард — відхилення від оповідання в майбутнє.

Інше 
 Флешмоб, флеш-моб — неочікувана поява групи людей в заздалегідь запланованому місці.
 Флеш-нокдаун — легкий нокдаун.
 «Філі Флеш» — туристичний автобус у Філадельфії.
 Флеш — фортифікаційна споруда.

Див. також 
 Flash (значення)
 Флеш Гордон (значення)
 Флаш (значення)